Каніюе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 110 км на захід від Ренна, 32 км на південний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 383,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Каніюель на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Каніюель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор